Championnat provincial de curling masculin 2014, turniej wyłaniający mistrzów Quebecu mężczyzn w curlingu, triumfator będzie reprezentował prowincję na Tim Hortons Brier 2014. Zawody odbyły się w dniach 12-19 stycznia 2014 w Val-d’Or, na lodowisku Club de curling Desjardins.

W rywalizacji brało udział 10 drużyn. Tytuł mistrzowski obronił Jean-Michel Ménard pokonując w finale 7:4 Philippe Lemaya.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
12 stycznia 2014; 8:15

Sesja 2. 
12 stycznia 2014; 15:00

Sesja 3. 
13 stycznia 2014; 8:15

Sesja 4. 
13 stycznia 2014; 15:45

Sesja 5. 
14 stycznia 2014; 12:00

Sesja 6. 
14 stycznia 2014; 19:30

Sesja 7. 
15 stycznia 2014; 12:00

Sesja 8. 
15 stycznia 2014; 19:30

Sesja 9. 
16 stycznia 2014; 12:00

Sesja 10. 
16 stycznia 2014; 19:30

Sesja 11. 
17 stycznia 2014; 8:15

Sesja 12. 
17 stycznia 2014; 12:00

Sesja 13. 
17 stycznia 2014; 15:45

Tie-breaker 
17 stycznia 2014; 19:30

Play-off

1-2 
18 stycznia 2014; 18:30

3-4

Półfinał 
19 stycznia 2014; 8:30

Finał 
19 stycznia 2014; 13:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa turnieju 

2014 w curlingu
2014
2014 w Kanadzie